Натуральне число 788
 788 рік до нашої ери
 788 рік нашої ери